Doryphoribius är ett släkte av trögkrypare. Doryphoribius ingår i familjen Hypsibiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Trögkrypare
Doryphoribius